

Geografia 
 Cantone di Janzé – divisione amministrativa francese dell'Arrondissement di Rennes
 Janzé – comune francese nella regione della Bretagna

Persone 
 Alice de Janzé – ereditiera e nobile statunitense
 Hildegard Falck-Janze – ex mezzofondista e velocista tedesca
 Léon de Janzé – dirigente sportivo e politico francese